Тарновецький Аннаній Михайлович (1982—1959) — громадський діяч, четар УГА.
 Тарновецький Ігор Іванович (2985—2016) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарновецький Павло Георгійович (* 1961) — радянський десятиборець; учасник Олімпійських ігор-1988.
 Тарновецький Ярослав Васильович (* 1990) — професійний більярдист, заслужений майстер спорту України.